Lizette Cabrera (ur. 19 grudnia 1997 w Townsville) – australijska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze zdobyła sześć tytułów singlowych i cztery deblowe w rozgrywkach ITF. 3 lutego 2020 osiągnęła najwyższe w karierze miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 119. miejsce. 16 lipca 2018 zanotowała 139. pozycję w rankingu deblowym.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Australijskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Townsville
Urodzeni w 1997